Cet article traite de la saison 2007-2008 de la Berrichonne de Châteauroux.

Staff technique

Mercato 2007

Effectif professionnel pour la saison 2007-2008

Les rencontres de la saison

Notes et références

Résultat des différentes équipes pour la saison 2007-2008 
 L'équipe première professionnelle évoluant en Ligue 2 finit la saison à la .
 L'équipe réserve évoluant dans le groupe F de CFA2 finit la saison à la .
 En championnat national, les 18 ans évoluant dans le groupe C finit la saison à la .
 En championnat national, les 16 ans évoluant dans le groupe E finit la saison à la .
 En championnat national, les 14 ans évoluant dans le groupe H finit la saison à la . 
 Les 15 ans DH finit la saison à la 1e place.
 Les 13 ans DH finit la saison à la .
 Les 12 ans Ligue finissent a la 
 les benjamins, en championnat ligue finissent a la  du groupe C

 LB Châteauroux vainqueur de la Coupe du Centre 2007-2008 sur le score de 5 - 0 face à Bourges Asnieres 18.
 LB Châteauroux vainqueur de la Coupe Maurice HERVAULT 13 ans 2007-2008 sur le score de 5 - 4 face au Groupe Val de Creuse

Liens internes 
 Championnat de France de football L2 2007-08
 Ligue du Centre de football

Liens externes 
  Site officiel du club

Saison de LB Châteauroux
Chateauroux
Championnat de France de football de deuxième division 2007-2008